Астров — русская семинаристская фамилия от  — «звезда», связанная с выражением «Per aspera ad astra» — «через тернии к звездам», поощряющим учёбу.

Известные носители 
 Астров, Александр Иванович (1870—1919) — инженер-гидравлик.
 Астров, Аркадий Павлович (Гольдштейн; 1922—2004) — театральный актёр, режиссёр, мастер художественного чтения.
 Астров, Валентин Николаевич (1898—1993) — писатель и журналист, представитель «бухаринской школы».
 Астров, Исаак Сергеевич (настоящая фамилия Повес) — меньшевик.
 
 Астров, Павел Иванович (1866—1919) — юрист и общественный деятель.
 Астров, Семён Григорьевич (1890—1919) — поэт, прозаик.

Составные фамилии 
 Астров-Шумилов, Геннадий Константинович (1937—2011) — генеральный директор, председатель правления государственной холдинговой компании «Ровенькиантрацит», Луганская область, Герой Украины.

Примечания